Bitwy ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 bitwa na Dagorlad – batalia stoczona pod koniec Drugiej Ery między wojskami Ostatniego Sojuszu a armią Saurona
 bitwa na Dagorlad – batalia stoczona między wojskami Gondoru a plemieniem Woźników w 1899 roku Trzeciej Ery
 bitwa na Dagorlad – batalia stoczona między wojskami Gondoru a plemieniem Woźników w 1944 roku Trzeciej Ery